Canal Street může být:

 Canal Street (Manhattan) – ulice na Manhattanu
 Canal Street (New Orleans) – ulice v New Orleans
 Canal Street (Oxford) – ulice v Oxfordu
 Canal Street (festival) – hudební festival v Norsku